A 2001-es Veikkausliiga volt a bajnokság 71 szezonja, 12 csapat küzdött meg a bajnoki címért, de a Tampere United csapata nyerte meg a bajnokságot.

Bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap 
 Finnország – Az első osztály tabelláinak listája az RSSSF-en 

Finnlabdarugobajnoksag
Finn labdarúgó-bajnokságok